Bep van Klaveren (1902-1977), boxeur néerlandais
 Joram van Klaveren (né en 1979), homme politique néerlandais
 Pierre van Klaveren (né en 1985), homme politique monégasque
 Noël van Klaveren (née en 1995), gymnaste artistique néerlandaise